El Masters del Canadà 2014, conegut oficialment com a Rogers Cup 2014, fou la 125a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 2 i el 10 d'agost de 2014 al Rexall Centre de Toronto, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier 5 Tournaments de la WTA i es va disputar entre l'1 i el 10 d'agost de 2014 l'Uniprix Stadium de Mont-real, Canadà.

El tennista francès Jo-Wilfried Tsonga va guanyar el segon Masters 1000 de la seva carrera (París 2008) i el primer títol després de divuit mesos de sequera. La polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar el seu primer títol de l'any davant l'estatunidenca Venus Williams, que amb 20 anys de carrera tot just va guanyar el seu primer partit al Canadà. La parella masculina formada per l'austríac Alexander Peya i el brasiler Bruno Soares va retenir el títol aconseguit en l'edició anterior. La parella femenina formada per les italianes Sara Errani i Roberta Vinci va guanyar el cinquè títol de l'any i consolidant el número 1 en el rànquing de dobles femenins.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014